Temazcal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Temazcal, Aguascalientes, Calvillo, 
 Temazcal, Michoacán de Ocampo, Álvaro Obregón,